Futebol Clube de Vizela – portugalski klub piłkarski z siedzibą w mieście Vizela. Założony w 1939 roku, w sezonie 2022/2023 występuje w Primeira Liga. Klub swoje mecze rozgrywa na stadionie Estádio do Futebol Clube de Vizela o pojemności 6100 osób.

Historia w lidze i pucharze

Przypisy

Bibliografia 
Oficjalna strona 
Profil zespołu na ZeroZero

Portugalskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1939